Егперс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Егперс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона